Theodorus de Smeth kan staan voor:
Theodorus de Smeth (1710-1772), Nederlands koopman en bankier
Theodorus de Smeth (1779-1859), Nederlands militair
Theodorus Pieter baron de Smeth, Nederlands baron (1789-1843)
Theodore baron de Smeth van Deurne, Nederlands burgemeester (1919-1988)